Imagine John Lennon 1971-es nagylemeze
 Imagine John Lennon ikonikus dala
 Imagine Armin van Buuren 2008-as studióalbuma
 Imagine: The Remixes Armin van Buuren 2009-es remix albuma 
 Imagine Dragons amerikai alternatív rock-együttes
 Imagine John Lennon és Yoko Ono nagyjáték filmje
 Imagine: John Lennon 1988-as dokumentum film
 Imagine: John Lennon (filmzene) 1988-as filmzenei album
 Imagine Ariana Grande-dal
 Imagine (3D szoftver) 3D-modellező és ray tracing szoftver
 Shin Megami Tensei: Imagine egy MMORPG játék